Metschnikowo () ist der Name mehrerer Orte in Russland:
 Metschnikowo (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Metschnikowo (Baltijsk), (deutsch Neuhäuser, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen), Ortsteil der Stadt Baltijsk, Oblast Kaliningrad
 Metschnikowo, (deutsch Mauenwalde, Kreis Gerdauen, Ostpreußen), untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad
 Metschnikowo (Moskau), Siedlung in der Oblast Moskau